Demoni 3  (parfois appelé ) est un film italien réalisé par Umberto Lenzi, sorti en 1991.

Synopsis
Pas de démons (le film n'a rien à voir avec les films Démons de Lamberto Bava) mais du vaudou au Brésil.

Fiche technique 
 Titre : Demoni 3 ou Black Demons
 Réalisation : Umberto Lenzi
 Scénario : Umberto Lenzi et Olga Pehar
 Producteur : Giuseppe Gargiulo
 Photographie : Maurizio Dell'Orco
 Musique : Franco Micalizzi   
 Pays d'origine : 
 Format : Couleurs 
 Genre : horreur
 Durée : 88 minutes
 Dates de sortie : 1991

Distribution 
 Keith Van Hoven : Kevin 
 Joe Balogh : Dick 
 Sonia Curtis : Jessica 
 Philip Murray : Jose 
 Juliana Teixeira : Sonia

Notes et références

Liens externes 
 

Film italien sorti en 1991
Film d'horreur italien
Film se déroulant dans une jungle
Film fantastique italien
Film italien de zombies
Film réalisé par Umberto Lenzi
Film avec une musique composée par Franco Micalizzi